Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wang Yeu-tzuoo che ha battuto in finale Tuomas Ketola 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (primo turno)
 Denis Golovanov (primo turno)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)
 Gilles Elseneer (primo turno)

 Artem Derepasko (semifinali)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Tuomas Ketola (finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2002